Символ или знак драхмы  — типографский символ, который входит в группу «Символы валют» () стандарта Юникод: оригинальное название — Drachma sign; код — U+20AF. Используется для представления исторической валюты Греции — драхмы.

Характерные символы, выполняющие эти функции: . Кроме того, для краткого представления драхмы используются коды стандарта ISO 4217: GRD и 300.

Начертание 
Символ драхмы представляет собой лигатуру двух рукописных греческих букв — заглавной «Δ (дельта)» и строчной «ρ (ро)». Может иметь разные начертания, которые зависят от шрифта, использованного для вывода символа.

Использование в качестве сокращения названий денежных единиц 

Символ «₯» используется для представления исторической валюты Греции — драхмы ().

Примечания

Ссылки 

 Pinterest: Drachma Sign

Д
 
Лигатуры